La stagione 1982-83 dei Los Angeles Lakers fu la 34ª nella NBA per la franchigia.

I Los Angeles Lakers vinsero la Pacific Division della Western Conference con un record di 58-24. Nei play-off vinsero la semifinale di conference con i Portland Trail Blazers (4-1), la finale di conference con i San Antonio Spurs (4-2), perdendo poi la finale NBA con i Philadelphia 76ers (4-0).

Western Conference

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1982-1983 delle squadre di pallacanestro
1982-1983